K91 ou K.91 peut faire référence à :
 Atteintes de l'appareil digestif après un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies ;
 Sonate K. 91, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres